Esistono più comuni francesi con questo nome:

Les Nans – Giura
Nans – Doubs
Nans-les-Pins – Varo
Nans-sous-Sainte-Anne – Doubs